Hanspach ist der Familienname folgender Personen:

 Beate Hanspach (* 1937), deutsche Dramaturgin
 Dietrich Hanspach, deutscher Botaniker und Autor
 Walter Hanspach (1893–1942), deutscher Generalarzt

Hanspach bzw. Hanšpach ist der frühere Ortsname von

 Lipová u Šluknova